Miejscowości w USA:
 Irondale – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Irondale – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Clayton
 Irondale – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Washington
 Irondale – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Irondale (ang. Irondale Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing